Dejan Patrčević (2. studenog 1975. u Zagrebu)  je prvi hrvatski profesionalni triatlonac sa značajnim uspjesima u ITU Svjetskom triatlon kupu i Ironmanu. Dejan Patrčević drži hrvatski Ironman rekord - 8:12:18 i plasirao se kao 23. na Svjetskom prvenstvu u Ironmanu 2008,  što je najbolji rezultat ikada koji je neki Hrvat postigao na Ironman Svjetskom prvenstvu.

Dejan je 2016. godine pobijedio Wings for Life World Run utrku u Zadru pretrčavši distancu od 56 km.

Rezultati

Donja tabela uključuje najvažnija sportska postignuća u periodu od 2002 - 2011 godine. Dejan Patrčević se još aktivno natječe u triatlonu, a ostali rezultati su dostupni na službenim stranicama međunarodne Triatlon federacije ITU Dejan Patrcevic stranica rezultata.

Trenerska karijera 

Dejan je prvi hrvatski Ironman trener (generacija 2015.) licenciran od Ironman U University. 

Osnivač je i glavni trener u Adriatic Coaching organizator triatlonskih kampova na Jadranskom moru, posebno na otoku Hvaru.

Sportsko ambasadorstvo 

Dejan je uključen kao promotor i suorganizator u mnoga velika sportska događanja u Republici Hrvatskoj od kojih su značajniji;
 Wings for Life World Run Zadar (od 2014), 
 Ironman 70.3 Pula (2015-2017),
 B2B Run Croatia (2016).

Izvori

Vanjske poveznice 

AdriaticCoaching.com – Dejan Patrčević je osnivač i glavni trener
Flickr.com - flickr.com račun Dejana Patrčevića
Triathlon.org - Dejan Patrčević ITU profilna stranica

Hrvatski športaši
Triatlonci
Triatlon u Hrvatskoj